Cette page contient les pages d'homonymie de Trudel, Trudelle et Trudell.

Patronyme 

 Alain Trudel (1966-), tromboniste et chef d'orchestre québécois ;
 Alexandre Trudel (1977-), poète québécois ;
 Alexis Cossette-Trudel (1972-), vidéaste web québécois ;
 Claude Trudel (1942-), homme politique québécois ;
 Denis Trudel (1963-), acteur québécois ;
 Edmond Trudel (1892-1977), pianiste, chef d'orchestre, professeur et compositeur canadien ;
 Ferdinand Trudel (1852-1924), médecin et homme politique québécois, député nationaliste de Champlain de 1886 à 1890 ;
 François-Xavier-Anselme Trudel (1838-1890), avocat et homme politique québécois ;
 Jean-Louis Trudel (1967-), écrivain canadien de science-fiction ;
 Manu Trudel (19?-), auteur-compositeur et interprète québécois ;
 Marc Trudel (1896-1961), homme politique canadien, député unioniste de Trois-Rivières de 1944 à 1952 ;
 Marcel Trudel (1917-2011), historien québécois ;
 Marianne Trudel, pianiste, compositrice, improvisatrice et arrangeuse québécoise ;
  ;
 Pierre Trudel (1951-), anthropologue québécois.
 Pierre Trudel (1952-), juriste québécois.
 Rémy Trudel (1948-), homme politique québécois et ancien ministre péquiste ;
 Robert Trudel (1820-1886), notaire et homme politique québécois, député conservateur de Champlain de 1881 à 1886 ;
 Sylvain Trudel (1963-), écrivain québécois ;
 Yves Trudel (1950-2022), acteur québécois ;
 Yvon Trudel (1934-2018), réalisateur québécois.

 John Trudell (1946-2015), militant politique, chanteur, poète, écrivain et acteur américain.

Toponyme 

 Trudel, localité du Nouveau-Brunswick, au Canada ;
 Rivière Trudel, affluent de la rivière Ouareau, coulant dans la municipalité de Chertsey, dans la MRC Matawinie, dans les Laurentides, au Québec, au Canada ;
 Glacier Trudel, glacier situé au Canada.

 Rivière Trudelle, affluent de la rivière de la Perdrix (rivière Wawagosic), coulant dans la MRC Abitibi-Ouestet Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Québec, au Canada.

Autre 
 21753 Trudel, astéroïde
 , film documentaire de 2005 sur le militant et poète amérindien John Trudell

Lien externe